Rood vaandel, een Brits vaandel en tegenwoordig de handelsvlag van het Verenigd koninkrijk
Een Britse film uit 1934, zie Red Ensign (film)